Distrikt Salzwedel ist der Name folgender Verwaltungseinheiten im Königreich Westphalen:

 Distrikt Salzwedel (1807–1810)
 Distrikt Salzwedel (1810–1813)